Machalica ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Machalica (* 1952), polnischer Schauspieler
 Alojzy Machalica (1884–1950), polnischer Lehrer und Politiker
 Henryk Machalica (1930–2003), polnischer Schauspieler
 Krzysztof Machalica (* 1952), polnischer Basketballspieler und Politiker
 Piotr Machalica (1955–2020), polnischer Schauspieler